Свѐтлана Сека Алексич-Пиликич () е популярна сръбска турбофолк певица.

Дискография

Студийни албуми 
 Idealno tvoja (2002)
 Balkan (2003)
 Dođi i uzmi me (2005)
 Kraljica (2007)
 Slučajni partneri (2010)
 Lom (2012)

 Други песни
 Tamo gde si ti (2010)
 Soba 22 (2011)
 Šampione (2013)
 U mraku (2013)
 Mamurna (2014)
 Brodolom (2014)
 Chivas (2014)

Външни препратки 
 Официален сайт
 facebook page Фейсбук страница

Турбофолк певци от Босна и Херцеговина